Lliçà d'Amunt, Catalunha, Espanha
Lliçà de Vall, Catalunha, Espanha